Pułki huzarów noszące numer „10”:

Polskie
 10 Pułk Huzarów 1809-1813
 10 Pułk Huzarów 1944-1948

Austriacki
 10 Pułk Huzarów Cesarstwa Austriackiego

Niemiecki
 10 Pułk Huzarów (Magdeburski) sformowany 19 listopada 1813; garnizon: Stendal; przydział w 1914: IV Korpus Armii Niemieckiej

Rosyjski
 10 Ingermanlandzki Pułk Huzarów